Biografies
 Andrei Kolmogórov (1903 - 1987), matemàtic rus.
 Matemàtiques
 Axiomes de Kolmogórov, base axiomàtica per la probabilitat.
 Espai de Kolmogórov, espai topològic que compleix la propietat de Kolmogórov.
 Equació de Chapman-Kolmogórov, identitat sobre les distribucions de probabilitat conjunta dels diferents conjunts de coordenades d'un procés estocàstic.
 Llei de Chapman-Kolmogórov, idea que emana de l'equació homònima.
 Teorema de Kolmogórov-Arnold-Moser, resultat de sistemes dinàmics sobre la persistència de moviments quasiperiòdics.
 Estadística
 Prova de Kolmogórov-Smirnov, prova no paramètrica que s'utilitza per determinar la bondat d'ajust de dues distribucions de probabilitat entre si.